Kaluschskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Kaluschskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Grünheide, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Kaluschskoje (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau